НФЛ в сезоне 1997 — стал 78-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Денвер Бронкос 42, Джексонвиль Джагуарс 17
 Нью-Ингленд Пэтриотс 17, Майами Долфинс 3
 Плей-офф дивизионов:
 Питтсбург Стилерз 7, Нью-Ингленд Пэтриотс 6
 Денвер Бронкос 14, Канзас-Сити Чифс 10
 Финал конференции: Денвер Бронкос 24, Питтсбург Стилерз 21

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Миннесота Вайкингс 23, Нью-Йорк Джайентс 22
 Тампа Бэй Баккэнирс 20, Детройт Лайонс 10
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 38, Миннесота Вайкингс 22
 Грин Бэй Пэкерз 21, Тампа Бэй Баккэнирс 7
 Финал конференции: Грин Бэй Пэкерз 23, Сан-Франциско 49ерс 10

Супербоул XXXII 
Денвер Бронкос (АФК) 31, Грин Бэй Пэкерз (НФК) 24

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1997.pdf Сезон 1997 года в деталях]

Сезоны НФЛ